Бе́ннетт () — англомовне прізвище. Альтернативні варіанти написання включають: Беннет, Бенетт і Бенет. Воно пов'язане із середньовічним ім'ям Бенедикт, від латинського Benedictus («благословений»). «Беннетт» — сучасне англійське написання англо-нормандського імені Ben[n]et (сучасне французьке ім'я — Benoît, прізвище — Bénet).

Відомі носії прізвища

А 
 Альма Беннетт (; 1904—1958) — американська акторка часів німого кіно.
  (; 1833—1902) — британський ботанік і видавець.
  (; 1867—1931) — англійський письменник, журналіст, драматург і літературний критик.

Б 
 Барбара Беннетт (; 1906—1958) — американська акторка німого кіно.
 Бек Беннетт (;  1984) — американський актор, комік та письменник.
  (; 1891—1932) — американська акторка німого кіно.
 Біллі Беннетт (; 1874—1951) — американська акторка епохи німого кіно.
 Бо Беннетт (;  1991) — американський хокеїст, крайній нападник.
 Боб Беннетт (;  1933) — американський політик.
 Брайс Беннетт (;  1992) — американський гірськолижник, учасник зимових Олімпійських ігор 2018.
 Брі Беннетт (;  1987) — американська порноакторка.
 Брук Беннетт (;  1980) — колишня американська плавчиня, триразова олімпійська чемпіонка (1996, 2000).

В 
 Вільям Беннетт (;  1943) — американський політик-республіканець, міністр освіти США (1985—1988).

Г 
 Гейлі Беннетт (;  1988) — американська акторка.

Д 
 Джеф Беннетт (;  1962) — американський актор озвучування.
 Джилл Беннетт (; 1931—1990) — британська акторка.
 Джо Беннетт:
 Джо Беннетт (;  1990) — англійський футболіст, захисник.
 Джо Беннетт (, уроджений — Бенедіто Джос Насціменто, ;  1968) — бразильський художник коміксів.
 Джоан Беннетт (; 1910—1990) — американська актриса.
 Джон Беннетт:
 Джон Беннетт (; 1914—2011) — гаянський священник і мовознавець.
 Джон Джозеф Беннетт (; 1801—1876) — британський ботанік.

Е 
 Едвард Тернер Беннетт (; 1797—1836) — британський зоолог і письменник, старший брат ботаніка Джона Джозефа Беннетта.
 Едуардо Беннетт (;  1968) — гондураський футболіст.

К 
 Карен Беннетт (;  1989) — британська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор 2016.
 Констанс Беннетт (; 1904—1965) — американська акторка і продюсер.
 Курт Беннетт (;  1948) — колишній американський хокеїст, центральний нападник.

М 
 Майкл Беннетт (;  1949) — британський велогонщик, олімпійський медаліст (1972, 1976).
 Ману Беннетт (;  1969) — австралійський кіноактор.
 Марк Беннетт (;  1993) — британський регбіст, олімпійський медаліст (2016).
 Марція Джоанна Беннетт (, відома як М. Дж. Беннетт, ;  1945) — американська письменниця, авторка фентезійних і науково-фантастичних романів.

Н 
 Найджел Беннетт (;  1949) — британський театральний актор.

П 
  (;  1988) — американська співачка.
 Пол Беннетт (;  1988) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон (2016).

Р 
 Раян Беннетт (;  1990) — англійський футболіст, захисник
 Річард Беннетт:
 Річард Беннет (; 1870—1870) — канадський адвокат, бізнесмен, одинадцятий прем'єр-міністр Канади (1930—1935).
 Річард Родні Беннетт (; 1936—2012) — британський композитор.

Т 
 Тіфор Беннетт (;  1984) — ямайський футболіст, нападник.
 Тодд Беннетт (; 1962—2013) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1984).
 Тоні Беннетт (, справжнє ім'я: Ентоні Домінік Бенедетто, ;  1926) — американський естрадний виконавець традиційної свінгової та поп-музики.

Ч 
 Чарльз Беннетт:
 Чарльз Беннетт (; 1889—1943) — американський актор німого кіно.
 Чарльз Беннетт (;  1956) — американський астрофізик-спостерігач, професор фізики і астрономії Університету Джонса Гопкінса.
 Чарльз Беннетт (; 1870—1948) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1900).
 Чарльз Беннетт (;  1943) — американський фізик-теоретик

Див. також 
 Беннет (прізвище)

Примітки